Hachimantai se poate referi la:

 Municipiul Hachimantai, o localitate în Japonia, în prefectura Iwate
 Muntele Hachimantai, un munte în Japonia
 Asteroidul 11108 Hachimantai, un corp ceresc din centura principală